Ronald Todd ( - ), plus connu sous le nom de Ron Todd est un syndicaliste britannique, secrétaire général du syndicat Transport and General Worker's Union (TGWU), de 1985 à 1992.

Références 

Plombier
Syndicaliste britannique
Naissance en mars 1927
Décès en avril 2005
Décès à 78 ans